Matematikai egyenlőség
 Törvény előtti egyenlőség
 Társadalmi egyenlőség
 Esélyegyenlőség
 Egyenlőség – magyar némafilm (1918)
 Egyenlőség James Matthew Barrie színdarabja
 Egyenlőség (1882–1938) zsidó politikai hetilap, Budapest
  Egyenlőség (1946–1947) a Magyar Népi Szövetség lapja, Szatmárnémeti
 Egalitate-Egyenlőség (1944–1945) kétnyelvű lap Szászrégenben